Rosentstock puede referirse a:

 Eugen Rosenstock-Huessy, filósofo social, teólogo e historiador alemán.
 Eduard Rosenstock, botánico alemán.